Możejko ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Możejko (* 1932), polnischer Literaturwissenschaftler
 Piotr Grella-Możejko (* 1961), polnischer Komponist